Кубок Швеції з футболу 2016–2017 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул здобув Естерсунд ФК.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 жовтня 2016

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група 

 

Результати

2 група 

 

Результати

3 група 

 

Результати

4 група 

 

Результати

5 група 

 

Результати

6 група 

 

Результати

7 група 

 

Результати

8 група 

 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 березня 2017

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2016-2017
Швеція
Швеція
2016 у шведському спорті
2017 у шведському спорті